Агва Агрија има више значења:
 Агва Агрија (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Агрија, Ранчо Нуево (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Агрија (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Агрија (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику